Проко́фий Никола́евич Свани́дзе (1914—1987) — работник сельскохозяйственного производства, бригадир табаководческой бригады (Абхазская АССР), дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1951).

Биография 
Родился 25 апреля (8 мая) 1914 года в Лечхумском уезде Кутаисской губернии (ныне  Грузии).

В 1933 году вступил в колхоз села Цхукушери Цагерского района. В 1940 году перешёл в колхоз имени Сталина села Хеивани Гагрского района Абхазской АССР, с 1945 бригадир табаководов.

Активный участник Великой Отечественной войны. С 1941 года — в Красной Армии, Призван Гагринским РВК, Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гагрский район. Воевал в составе частей Кавказского фронта. 24 сентября 1942 года был ранен.

В 1944—1945 годах — заряжающий 82-милиметровых миномётов 3-го стрелкового батальона и наводчик миномёта 2-го стрелкового батальона 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Участник операции по форсированию реки Висла. Его расчёт с товарищями форсировали Вислу (южнее Варшавы) и овладели магнушевским плацдармом. Оборона плацдарма продолжалась до середины января 1945 года С 14 января 1945 года, затем принимали участие в Висло-Одерской стратегической операции (12 января — 3 февраля). За форсирование Вислы и расширение плацдарма гвардии младший сержант Сванидзе был награждён орденом Славы III степени.

Особенно отличился в Берлинской стратегической операции (16 апреля — 8 мая 1945 г.). За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны противника на подступах к Берлину и штурме города и проявленные при этом доблесть и мужество был награждён орденом Славы II степени.

Боевой путь гвардии младший сержант Сванидзе Прокофий Николаевич закончил штурмом Берлина в составе 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой Запорожской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 28-го гвардейского стрелкового Люблинского Краснознамённого ордена Суворова корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта.

Демобилизовавшись из Красной Армии, работал бригадиром табаководов колхоза имени Сталина в селе Хеивани Гагрского района Абхазской АССР Грузинской ССР.

Получал урожаи табака сорта «Самсун» свыше 20 ц/га. В 1947 году вырастил в среднем по 22,19 центнера листьев табака участке площадью 11 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1947 года «за получение высоких урожаев кукурузы и табака в 1947 году» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие 3 года подряд после присвоения ему звания Героя Социалистического Труда добивался высоких показателей в сельском хозяйстве и получил урожай табака сорта «Самсун» № 27 с гектара в 1948 году по 24,9 центнера на площади 12,5 гектара, в 1949 году по 29,5 центнера на площади 13 гектаров, в 1950 году по 20,3 центнера на площади 11,8 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1951 года Сванидзе Прокофий Николаевич награждён второй золотой медалью «Серп и Молот». Стал дважды Героем Социалистического Труда.

Выйдя на пенсию, жил в городе Цхакая (ныне — Сенаки) Грузинской ССР (ныне — Грузия). Персональный пенсионер союзного значения. Умер 29 марта 1987 года.

Награды 

 Золотая медаль «Серп и Молот» (21.02.1948) — за высокие урожаи табака
 Золотая медаль «Серп и Молот» (08.05.1951) — за высокие показатели в сельском хозяйстве
 Орден Ленина (21.02.1948)
 Орден Ленина (3.05.1949)
 Орден Ленина (6.10.1950)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Орден Славы II степени (11.06.1945)
 Орден Славы III степени (17.08.1944)
 Медаль «За оборону Кавказа» (1943)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За взятие Берлина» (9.5.1945)
 Медаль «За трудовое отличие» (2.04.1966)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)

 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

Примечания

Ссылки 
  
 Абхазский государственный музей (краткий очерк-путеводитель). Сухуми, 1977.
 Chronicle of Georgian newspapers articles (1920—1943)
 Сельскохозяйственная энциклопедия, том 5.
  Наградное дело Сванидзе Прокофия Николаевича. Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гагрский район, колхоз им. Сталина. Указ от 8 октября 1961 г., Российский государственный архив экономики

Герои Социалистического Труда
Члены КПСС
Дважды Герои Социалистического Труда
Персональные пенсионеры союзного значения
Герои Социалистического Труда Абхазии
Герои Социалистического Труда колхоза имени Сталина Гагрского района